

Persone
 Andrea Manzella (1933) – costituzionalista italiano, professore di diritto costituzionale
 Cesare Manzella (1897-1963) – criminale italiano, uno dei capomafia nella Cinisi del dopoguerra
 Darren Manzella (1977-2013) – sergente dell'esercito statunitense, medico militare e attivista gay
 Gesualdo Manzella Frontini (1885-1965) – poeta, giornalista e scrittore italiano
 Gian Paolo Manzella (1965) – funzionario e politico italiano
 Giovanni Manzella (1932-2010) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Leonardo Manzella, noto con lo pseudonimo di Leonard Mann (1947) – attore italiano
 Thomas Samuel Manzella noto come Tommy Manzella (1983) – giocatore di baseball statunitense
 Titomanlio Manzella (1891-1966) – scrittore, giornalista e insegnante italiano
 Vincenzo Manzella (1942) – vescovo cattolico italiano

Altro
 Rosario Manzella – personaggio della serie televisiva Squadra antimafia - Palermo oggi